Уэлс () — англоязычное имя собственное, встречается в виде названий и топонимов.

 Уэлс — небольшой епархиальный город административный центр округа Мэндип в английском графстве Сомерсет.
 Уэлс — тауншип в округе Райс, Миннесота, США.
 Норман-Уэлс — деревня в Северо-Западных территориях, Канада.
 «Принс оф Уэлс» — один из британских линейных кораблей типа «Кинг Джордж V» времён Второй мировой войны.

См. также 
 Уэллс